MacDougall ist der Familienname folgender Personen:

 Bob MacDougall (* um 1960), kanadischer Badmintonspieler
 Clinton D. MacDougall (1839–1914), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Don MacDougall, Tontechniker
 Duncan MacDougall (1866–1920), US-amerikanischer Arzt
 John MacDougall (1947–2008), britischer Politiker der Labour Party
 Lewis MacDougall (* 2002), schottischer Kinderdarsteller
 Ranald MacDougall (1915–1973), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Roger MacDougall (1910–1993), schottischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Sarah MacDougall, kanadische Singer-Songwriterin
 Stuart MacDougall (* 1947), australischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Clan MacDougall
 McDougall
 McDougal
 Macdougall